De Grand Prix-wegrace van Indianapolis 2010 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 29 augustus 2010 op de Indianapolis Motor Speedway in Speedway, Indiana, Verenigde Staten.

Het evenement werd opgeschrikt door een dodelijk ongeval in een van de supportraces. Tijdens de United States Grand Prix Racer Union 250cc viel de 13-jarige Peter Lenz tijdens de opwarmronde van zijn motor en werd aangereden door een andere coureur.

Uitslag

MotoGP

Moto2
Na een ongeluk waarbij Roger Lee Hayden, Andrea Iannone, Gábor Talmácsi, Lukáš Pešek, Vladimir Ivanov, Simone Corsi, Shoya Tomizawa en Michael Ranseder betrokken waren, werd de race stilgelegd. Later werd de race herstart over een ingekorte afstand van 17 ronden. Tomizawa en Ranseder konden de race niet vervolgen.

125 cc
Marc Márquez kreeg 20 seconden straftijd nadat hij de baan afsneed en hierbij voordeel behaalde.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
Indianapolis